Ras el Oued kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Râs el Oued, ort, Bordj Bou Arréridj,

Marocko 

 Ras el Oued (ort), Taza-Al Hoceïma-Taounate, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar